Häusle ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Wäger-Häusle (1942–2019), österreichische Autorin
 Hans Häusle (1889–1944), Schweizer Künstler
 Johann Michael Häusle (1809–1867), österreichischer katholischer Theologe und Hofkaplan
 Josef Häusle (1860–1939), österreichischer Priester, Theologe und Naturheilkundler
 Martin Häusle (1903–1966), österreichischer Maler
 Ralf Patrick Häusle (* 1994), österreichischer Handballspieler

Firmenname

 Häusle GmbH, Abfallentsogungsunternehmen in Lustenau, Österreich